Dit is een lijst van planetoïden 102101-102200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102101 - || 1999 RZ159 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102102 - || 1999 RK160 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102103 - || 1999 RA161 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102104 - || 1999 RV161 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102105 - || 1999 RA163 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102106 - || 1999 RB163 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102107 - || 1999 RL164 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102108 - || 1999 RZ165 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102109 - || 1999 RD166 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102110 - || 1999 RV166 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102111 - || 1999 RQ167 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102112 - || 1999 RR167 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102113 - || 1999 RZ167 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102114 - || 1999 RW168 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102115 - || 1999 RZ168 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102116 - || 1999 RM170 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102117 - || 1999 RW170 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102118 - || 1999 RX170 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102119 - || 1999 RO171 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102120 - || 1999 RO172 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102121 - || 1999 RL174 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102122 - || 1999 RG175 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102123 - || 1999 RP175 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102124 - || 1999 RB177 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102125 - || 1999 RQ177 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102126 - || 1999 RW177 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102127 - || 1999 RY177 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102128 - || 1999 RC178 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102129 - || 1999 RM179 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102130 - || 1999 RT179 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102131 - || 1999 RX179 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102132 - || 1999 RH180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102133 - || 1999 RB181 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102134 - || 1999 RD181 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102135 - || 1999 RN182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102136 - || 1999 RO182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102137 - || 1999 RR182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102138 - || 1999 RS182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102139 - || 1999 RO183 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102140 - || 1999 RS184 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102141 - || 1999 RT184 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102142 - || 1999 RB185 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102143 - || 1999 RC186 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102144 - || 1999 RA188 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102145 - || 1999 RQ188 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102146 - || 1999 RW191 || 11 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102147 - || 1999 RC192 || 13 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102148 - || 1999 RA195 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102149 - || 1999 RH197 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102150 - || 1999 RQ197 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102151 - || 1999 RA198 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102152 - || 1999 RL201 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102153 - || 1999 RM201 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102154 - || 1999 RK203 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102155 - || 1999 RV203 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102156 - || 1999 RV204 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102157 - || 1999 RV206 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102158 - || 1999 RC209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102159 - || 1999 RY213 || 13 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102160 - || 1999 RG216 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102161 - || 1999 RM217 || 3 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102162 - || 1999 RH219 || 5 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102163 - || 1999 RT219 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102164 - || 1999 RE220 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102165 - || 1999 RH220 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102166 - || 1999 RR221 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102167 - || 1999 RC223 || 7 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102168 - || 1999 RD227 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102169 - || 1999 RT227 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102170 - || 1999 RA230 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102171 - || 1999 RH230 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102172 - || 1999 RW230 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102173 - || 1999 RQ233 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102174 - || 1999 RG234 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102175 - || 1999 RK234 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102176 - || 1999 RV235 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102177 - || 1999 RS236 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102178 - || 1999 RD237 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102179 - || 1999 RX237 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102180 - || 1999 RV238 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102181 - || 1999 RT240 || 11 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102182 - || 1999 RN241 || 14 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102183 - || 1999 RL242 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102184 - || 1999 RX242 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102185 - || 1999 RJ250 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102186 - || 1999 RC251 || 5 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102187 - || 1999 RQ253 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102188 - || 1999 RD255 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102189 - || 1999 SX1 || 18 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102190 - || 1999 SR3 || 27 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102191 - || 1999 SH4 || 29 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102192 - || 1999 SP5 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102193 - || 1999 SD6 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102194 - || 1999 SV7 || 29 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102195 - || 1999 ST10 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102196 - || 1999 SC11 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102197 - || 1999 SR11 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102198 - || 1999 SU11 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102199 - || 1999 SE13 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102200 - || 1999 SU13 || 29 september 1999 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten